Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ) — институт авиационно-космической медицины Минобороны СССР, созданный в 1959 году на основе Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об усилении научно-исследовательских работ в области медико-биологического обеспечения космических полетов».

История создания 
В 1935 году на базе сектора военно-воздушной службы Научно-исследовательского испытательного института РККА был создан Авиационный научно-исследовательский санитарный институт РККА, который обеспечивал первые в СССР стратосферные полеты. В 1947 году он был перепрофилирован в Научно-исследовательский институт авиационной медицины ВВС. Он занимался исследованиями во время первых полетов геофизических ракет и искусственных спутников Земли с животными на борту.

После выхода в 1959 году постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 22-10 «Об усилении научно-исследовательских работ в области медико-биологического обеспечения космических полетов» Научно-исследовательский институт авиационной медицины был преобразован в Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ) первой категории. Цель заключалась в развитии космической медицины, как новой отрасли знания.

Направления деятельности 
С 1959 года ГНИИИ АиКМ работал над созданием системы медико-биологического обеспечения космических полетов. 

ГНИИИ АиКМ развивал научные направления:
 авиационной и космической гигиены кабин и скафандров, обмундирования и специального снаряжения, питания, авиационной и космической токсикологии;
 авиационной и космической физиологии с отделами высотной физиологии, ускорений и невесомости, физиологии слуха, речи и вестибулярного анализатора, физиологической оптики;
 специальных научных исследований с отделами медицинского обеспечения безопасности полетов на ракетах, медицинских исследований воздействия факторов космического полета, медицинского отбора и подготовки экипажей ракетных кораблей.
Доктор медицинских наук, профессор А. Г. Кузнецов был назначен начальником ГНИИИ АиКМ, а руководителем 3-го направления стал доктор медицинских наук Владимир Яздовский. Он занимался «Разработкой принципов отбора членов экипажей ракетных летательных аппаратов».

В период с 1947 по 1961 годы в ГНИИИ АиКМ велись подготовительные работы 28 пусков геофизических ракет, осуществлялись полеты двух искусственных спутников Земли, включая с собакой Лайкой на борту, и четырех космических кораблей-спутников.

ГНИИИ АиКМ полностью разработал программу подготовки космонавтов к первому полёту, а специалисты института участвовали в отборе первой группы слушателей-космонавтов. В 1961 году за медико-биологическое обеспечение полёта Юрия Гагарина институт был награждён Орденом Красного Знамени и Орденом Красной Звезды. До 1968 года ГНИИИ АиКМ занимался подготовкой полетов одноместных космических кораблей. Позднее осуществлял исследования по программе разработки космического корабля «Буран».

В 2012 году ГНИИИ был преобразован в Научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики), который вошел в состав Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны России.

Отдел испытателей 
24 октября 1952 года Совет министров СССР принял постановление о создании специальной команды испытателей «для проверки костюмов, скафандров, одежды и разработки других вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности летчиков при сверхскоростных и высотных полетах». Летом 1953 года в ГНИИИ был создан 7-й отдел (отдел испытателей), который возглавил подполковник медицинской службы Евгений Карпов (в последующем — первый начальник Центра подготовки космонавтов). Он обозначался как в/ч 64688, и туда направляли после тщательного отбора солдат и сержантов срочной службы. Они давали подписку о добровольном согласии на участие в экспериментах и о неразглашении информации о них. 

Эксперименты включали действие на человека взрывной высотной декомпрессии, действие ускорений, психофизиологические эксперименты. Две недели четверо солдат питались минимальным пайком — всего 100–200 калорий в день — для проверки выживаемости при нехватке питания. Е.А. Кирюшин месяц отработал вместе с С.И. Нефедовым в камере, где содержание углекислого газа достигало 5,2% (на подводных лодках при достижении уровня концентрации углекислого газа 6-7% были зафиксированы случаи гибели членов экипажа). Л.В. Сидоренко в 1963 году дважды лежал неподвижно в одних плавках в бассейне по 12 суток, что имитировало воздействие невесомости в длительном космическом полете.

Среди солдат первых призывов, которые проходили службу в ГНИИИ с 1953 по 1963 год, при увольнении из армии каждого пятого врачебная комиссия признавала «ограниченно годным». Статистика смертности показывает, что некоторые из них доживали только до 35–40 лет, а средняя продолжительность жизни первых испытателей составляла всего около 50 лет.

Через в/ч 64688 за более чем полвека прошло 1005 солдат. Двоим из них (к тому времени они уже работали в ИМБП РАН) — Е.А.Кирюшину и С.И.Нефедову в 1997 году присвоили звание Героев России.

Награды 
За медико-биологическое обеспечение полёта Юрия Гагарина институт был награждён орденом Красного Знамени. Также институт удостоен ордена Красной Звезды.

Примечания

Литература 
 Военная медицина России: к 210-летию Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации / [ГВМУ МО РФ]; под ред. А. Я. Фисуна. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб: Реноме, 2015. — 91 с.
 Жданько И. М. Научно-исследовательскому испытательному центру авиационно-космической медицины и военной эргономики 80 лет : Главная задача максимальная мобилизация творческих ресурсов / И. М. Жданько // Авиапанорама. — 2015. — № 3. — С. 41-47.
 Институт медико-биологических проблем: полвека на службе науке и человеку в Космосе и на Земле / Под ред. Григорьева А. И. и Ушакова И. Б. — М.: Научная книга, 2014. — 487 с.
 Научно-исследовательскому испытательному центру авиационно-космической медицины и военной эргономики — 85 лет.
 Сарапас Б. С. Развитие системы медицинского обеспечения ВВС, подготовки и усовершенствования военных врачей / Б. С. Сарапас, С. К. Грищенков // под ред. проф. Шелепова А. М. — СПб.: Изд-во «Техномаркет», 2007. — 83 с.
 Чиж И. М. Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины Министерства обороны РФ: вехи истории / И. М. Чиж [и др.] // Воен.-мед. журн. — 2000. — № 10. — С. 4-9.

Подготовка к пилотируемому космическому полёту
Космонавтика СССР
Космическая медицина
Организации, награждённые орденом Красной Звезды
Научные институты по алфавиту
Министерство обороны СССР
Военно-воздушные силы России
Институты МО РФ
Авиационные научные учреждения России
Медицинские научные институты России
Эксперименты над людьми